Win Win est une expression anglaise signifiant gagnant-gagnant. Elle peut aussi désigner :

Cinéma 
 Win Win, titre original du film Les Winners.
 Win Win est un film suisse romand, réalisé par Claudio Tonetti, sorti en salles en mai 2013.

Télévision 
 Win Win, une émission de télévision sud-coréenn.

Musique 
 Winwin, est un chanteur et danseur chinois en Corée du Sud. Il  fait partie du boys band NCT et de ses sous-unités : NCT U, NCT 127, Nct 2018 et WayV.